A Embaixada do Brasil em Amã é a missão diplomática brasileira da Jordânia. A missão diplomática se encontra no endereço, 1Northern Abdoun 17, Iskandaronah Street, Amã, Jordânia.

Ver também 
 Jordânia
 Missões diplomáticas do Brasil

Ligações externas 
 Clipping de notícias sobre Corpo Diplomático, Embaixadas, Embaixadores, etc. 
 Lista de Embaixadas

Ama